Якове́нко — украинская фамилия.

Известные носители

А, Б 
 
 Яковенко, Алексей Александрович (род. 1956) — советский футболист.
 Яковенко, Анна Захаровна (род. 1925) — Герой Социалистического Труда.
 Яковенко, Артём Юрьевич (род. 1988) — российский баскетболист и телеведущий.
 Яковенко, Борис Валентинович (1884—1949) — русский философ, переводчик и публицист, историк философской мысли.

В 
 Яковенко, Вадим Владимирович (род. 1970) — российский государственный деятель.
 
 
 Яковенко, Вера Вадимовна (род. 1978) — украинский кинорежиссёр, сценарист.

Г, Д 
 Яковенко, Геннадий Николаевич (род. 1939) — российский учёный-математик, профессор МФТИ.

И 
 
 Яковенко, Илья Яковлевич (1900—1943) — Герой Советского Союза.

Л 
 Яковенко, Леонид Александрович (1946—1999) — украинский политик.
 Яковенко, Леонтий Игнатьевич (1909—1991) — Герой Советского Союза.

М 
 Яковенко, Мария Ивановна (род. 1982) — российская метательница копья.
 Яковенко, Марк Григорьевич (1907—1963) — советский военно-политический деятель, вице-адмирал.

Н

П 
 Яковенко, Павел Александрович (род. 1964) — советский и украинский футболист.
 Яковенко, Пётр Александрович (1879—1920) — русский историк-византинист, востоковед и славянист, церковный историк.

С, Т 
 
 Яковенко, Татьяна Александровна (род. 1964) — российская актриса.

Э, Ю, Я 
 Яковенко, Эдуард Борисович (1938—1989) — советский футболист.
 Яковенко, Элеонора Викторовна (1934—1998) — украинский археолог, специалист по археологии раннего железного века.
 
 Яковенко, Яков Григорьевич (1838—1890) — русский медик, военный врач; доктор медицины.

См. также 
 Яковец
 Яковченко
 Яковенцев